Plusieurs cyclones tropicaux portèrent le nom de Chantal :

 Ouragan Chantal de 1983 s'est formé près des Bermudes et dissipé en pleine ;
 Ouragan Chantal de 1989 s'est formé au nord du Yucatán et a touché la côte du Texas faisant 13 morts et 100 millions de dollars de dégâts ;
 Tempête tropicale Chantal de 1995 n'a jamais menacée une terre et s'est dissipée à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de l'Irlande ;
 Tempête tropicale Chantal de 2001 a dégénéré en une onde tropicale peu de temps après sa formation, puis est passé sur Trinidad (causant deux morts) et est redevenu une tempête tropicale avant de frapper le Belize y causant des dommages de 5 millions de dollars ;
 Tempête tropicale Chantal de 2007 est tempête de courte durée causant des dégâts modérés dans le sud-est de Terre-Neuve ;
 Tempête tropicale Chantal de 2013 s'est formée à l'ouest des îles du Cap-Vert et a affaibli avant l'arrivée à Hispaniola ;
 Tempête tropicale Chantal de 2019 est un faible système né et mort en mer.

Voir aussi 
 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme

es:Huracán Chantal